Сан Антонио Матуте има више значења:

 Сан Антонио Матуте (Амека), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Сан Антонио Матуте (Тонала), насеље у савезној држави Халиско у Мексику